Ярлагаб — царь гутиев, правил приблизительно в 2162 — 2147 годах до н. э.

Возможно, пытался присвоить себе пожизненную власть, что нашло своё отражение в том, что его преемники стали избираться не как прежде на 6 лет, а только на год-три и только позднее срок царской власти достиг 7 лет.

Ярлагаб правил 15 лет.

Литература 
 
 Ниппурский царский список

Династия гутиев
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XXII века до н. э.